Bridgeton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bridgeton Historic District (Bridgeton, Indiana), NRHP-ID: 92001167
 Bridgeton Historic District (Bridgeton, New Jersey), NRHP-ID: 82001043